Die Super League Darts 2019 (offiziell Unicorn Super League Darts Germany 2019) war ein Qualifikationsturnier, welches von der Professional Darts Corporation (PDC) zum siebten Mal veranstaltet wurde. Es diente der Ermittlung eines deutschen Teilnehmers an der PDC World Darts Championship 2020.

Das Turnier begann am 19. Januar 2019 mit dem ersten Spieltag und endete am 17. November 2019 mit der Finalrunde.

Den Sieg sicherte sich Nico Kurz, welcher im Finale Martin Schindler mit 10:6-legs schlagen konnte.

Qualifikation 
An der Super League Darts nahmen die 13 besten Spieler aus dem Vorjahr teil. Da Stefan Stoyke seine Teilnahme 2019 zurückzog, vergaben die Veranstalter eine Wildcard an Christian Bunse. Die restlichen 3 Plätze wurden durch den Super League Qualifier vergeben. Bedingung für die Teilnahme waren ein abgeschlossenes 16. Lebensjahr, die deutsche Staatsbürgerschaft sowie die Entrichtung eines Startgeldes von 30 €. Das Qualifikationsturnier fand am 16. November 2018 im Maritim Hotel in Düsseldorf statt.

Folgende Spieler waren Teil der Super League Darts 2019:

Vorrunde 
An insgesamt 5 Turnierwochenenden wurden die Vorrundenspiele ausgetragen. Gespielt wurde an jedem Turnierwochenende im Modus Jeder gegen Jeden. Jeder Sieg brachte hierbei einen Punkt. Die 8 besten Spieler qualifizierten sich am Ende der Vorrunde für die Play-Offs. Die Spieler auf den Plätzen 15 und 16 stiegen aus der Super League ab. Der Spieler auf dem 14. Platz durfte erneut beim Super League Qualifier antreten.
Die Vorrundenspiele wurden im Modus Best of Legs und der Spielvariante Double-Out gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen. Der Spielmodus war best of 11 legs.

Spielorte

Tabelle

Play-Offs 
Die Play-Offs fanden am 17. November 2019 in Hildesheim statt.

Die Zahl neben dem Spieler gibt den geworfenen 3-Dart-Average an.

Ergebnisse bei der Weltmeisterschaft 
Nico Kurz konnte bei der PDC World Darts Championship 2020 einige Erfolge erzielen. Sein Erstrundenmatch gewann Kurz gegen den Engländer James Wilson mit 3:1 in Sätzen. Hierbei gelangen ihm acht perfekte Darts. Auch in der zweiten Runde gewann Kurz, diesmal gegen die Nummer 15 der Welt, den Engländer Joe Cullen, mit 3:1 in Sätzen. Erst in der dritten Runde wurde er gestoppt, als er gegen den Engländer Luke Humphries mit 2:4-Sätzen verlor.

Weblinks 
 Spielbericht auf dartn.de
 Spielbericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2019
Dartveranstaltung 2019